Айду () — назва декількох сіл в Естонії.

 Айду — село у волості Вільянді повіту Вільяндімаа.
 Айду — село у волості Люґанузе повіту Іда-Вірумаа.
 Айду — село у волості Паюзі повіту Йиґевамаа.